

Astronomia
 725 Amanda – asteroide

Fumetti e personaggi
Amanda – fumetto di Robin Wood e Alfredo Falugi, pubblicato in Italia dalla Eura Editoriale
 Amanda – personaggio della serie televisiva Highlander
 Amanda – personaggio della serie televisiva Nikita

Onomastica
Amanda – nome proprio di persona italiano femminile

Cinema
 Amanda – film muto del 1916 diretto da Giuseppe Sterni
 Amanda – film del 1996 diretto da Bobby Roth
 Amanda – film del 2009 diretto da Steve Marra
 Quel giorno d'estate (Amanda) – film del 2018 diretto da Mikhaël Hers
 Amanda – film del 2022 diretto da Carolina Cavalli

Musica
Amanda – cantante francese
Amanda – singolo dei Boston del 1986
Amanda – singolo di Don Williams del 1973

Televisione
Amanda (Amanda's) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1983.
Amanda Show (The Amanda Show) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1999 al 2002.

Zoologia
Amanda – genere di molluschi della famiglia Facelinidae

Altro 
 Amanda – villaggio statunitense situato nello stato dell'Ohio